Вальдеррабано:

 Вальдеррабано — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
  (1643—1715) — испанский аристократ.
 Вальдеррабано, Энрикес де — испанский композитор и виуэлист эпохи Возрождения.